BWS steht für:
 Baden-Württemberg Stiftung
 Berührungslos wirkende Schutzeinrichtung, Schutzeinrichtung im Maschinenbau
 Bergwacht Schwarzwald
 Bombardier Wien Schienenfahrzeuge, siehe Lohner-Werke
 Broadcast-Website-Verfahren im System Digital Audio Broadcasting
 Brustwirbelsäule, Abschnitt der Wirbelsäule
 Bruttowertschöpfung, Kennzahl der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
 Bahnhof Berlin-Wannsee (DS100-Code)

Abkürzung